2008-ban 21. alkalommal rendezték meg a Race of Champions-t, december 14-én. 2007-hez hasonlóan ebben az évben is a londoni Wembley Stadion adott otthont az eseménynek. A nemzetek tornáját a német csapat nyerte, az egyéni versenyben Sébastian Loeb diadalmaskodott.

Résztvevők

Bajnokok versenye

Nemzetek versenye 

R